peut désigner :

Musique

Album 

 , album de Keb' Mo' sorti le .

Chanson 

 , chanson de Bobby Valentino présente sur l'album Bobby Valentino sorti le  ;
 Slow Down, chanson de Douwe Bob présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Larry Williams présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Selena Gomez présente sur l'album  sorti le .
 Slow Down, chanson de Imany présente sur l'album The Shape of a Broken Heart sorti en 2011
 Slow Down est une musique du groupe showtek sortie en 2013
Slow Down, chanson de Dimitri Vegas & Like Mike et Quintino sortie en 2018

Groupe 
 Slow Down, Molasses, groupe de rock indépendant canadien.

Voir aussi